Самсоновская — название населённых пунктов.

Киргизия 
 Самсоновская — казачья станица, находилась вблизи восточной границы Пишпекского уезда на берегу реки, называемой в русских документах того времени Малая Кебень (современное название — Кичи Кемин) в нескольких километрах от въезда в одноименное ущелье. Сейчас приблизительно на этом месте находится поселение Боролдой Кеминского района.

Россия 
 Самсоновская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Самсоновская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.